Paolo Savelli (1350-1405) – condottiero italiano
 Paolo Savelli, I principe di Albano (1586-1632) – principe italiano
 Paolo Savelli (1622-1685) – cardinale italiano